Argámula puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

  Anchusa azurea; o
 Anchusa officinalis, usada con fines medicinales.